Сервантес је термин који може да се односи на:

Насељена мјеста 
 Сервантес (Аргентина) — насељено мјесто у Аргентини;
 Сервантес (Аустралија) — насељено мјесто у Аустралији;
 Сервантес (Костарика) — насељено мјесто у Костарики;
 Сервантес (Луго) — град у покрајини Луго, Галиција, Шпанија;
 Сервантес (Самора) — град у покрајини Самора, Шпанија;
 Сервантес (Гранада) — насељено мјесто у Гранада, Шпанија;
 Сервантес (Филипини) — град на Филипинима;

Личности 
 Мигел де Сервантес — шпански прозни писац.

Остало 
 Награда Сервантес